iQue, la filiale chinoise de Nintendo
iQue Player, console de jeux vidéo réservée au marché chinois, produite par la firme ci-dessus.